Campionato asiatico per club 2014 – torneo pallavolistico femminile
Campionato asiatico per club 2014 – torneo pallavolistico maschile